Cai kan syfta på:

 Cai – ett namn som används både som för- och efternamn samt personer med namnet
 Cai (auktor) – en auktorsförkortning för flera personer
 Cai (stat) – tidig stat i Kina
 Pao cai – kinesisk maträtt, inlagda grönsaker
 Lao Cai (provins) – provins i Vietnam 
 Lao Cai – stad i Vietnam
 Mong Cai – stad i Vietnam